Огіє́нко — українське прізвище.

Відомі носії 
 Огієнко Іван Іванович (1882-1972) — український вчений, митрополит, політичний, громадський і церковний діяч, мовознавець, історик церкви, педагог, дійсний член НТШ.
 Огієнко-Олів'є Лілія Олександрівна (* 1946) — український та французький кінорежисер.